Folketingsvalget den 30. oktober 1945 blev det første valg efter besættelsen. De nordatlantiske mandater udgjorde éet fra Færøerne, fra næste valg to.

(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.

Se også 
 Folketingsvalg 1945 (film)

1945
Politiske valg i 1945